Friese steht für:

 Friese, eine Pferderasse
 eine ehemalige deutsche Rinderrasse, später in das Holstein-Rind („Holstein-Friesian-Rind“) eingekreuzt 
 Friese (Familienname), ein Familienname
 Friese (Stoff), ein Gewebe
 ein Angehöriger des friesischen Volksstamms, siehe Friesen
 ein Fluss in Tschechien, siehe Březná
 architektonische Dekorationselemente, siehe Fries

Siehe auch:

 Friesen (Begriffsklärung)
 Fries (Begriffsklärung)
 Vriese